Pikkuli ist eine finnische Zeichentrickserie, die seit 2015 produziert wird. Die Handlung basiert auf der Buchvorlage von Metsämarja Aittokoski.

Handlung 
Pikkuli ist der jüngste von drei Vogelgeschwistern. Er selbst ist sehr ehrgeizig, neugierig und extravagant und entdeckt und lernt so jeden Tag neue Dinge kennen. Seine Schwester hingen ist talentiert und sein Bruder der draufgängerische Typ. Anders als die anderen Vögel fliegt er nicht immer elegant durch die Luft, sondern bewegt sich auch auf andere Art fort. Dabei unterstützen ihn immer seine Familie und sein bester Freund, der Watvogel Honkkeli.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2015 in Finnland produziert. Bei den bisher 26 Folgen führte Metsämarja Aittokoski Regie und schrieb auch das Drehbuch. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 9. August 2016 auf KiKA statt.

Episodenliste

Weblinks 
 offizielle Website

 
 Pikkuli auf KIKA.de
 Pikkuli auf Zeichentrickserien.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Finnland)
Fernsehserie der 2010er Jahre